Эта статья содержит табли́цу госуда́рств, отсортиро́ванную по их пло́тности населе́ния в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. В Канаде 3/4 населения живёт на расстоянии не более 160 км от южной границы, в то время как огромные северные территории почти не заселены. А в Бангладеш, одном из самых густонаселённых государств, только 5 городов с населением, превышающим 1 миллион человек.

Из-за того, что переписи населения в разных государствах проводятся в разные годы, а оценки не всегда являются точными, единовременно собрать все точные и актуальные данные практически невозможно. Поэтому данный список не является исчерпывающим источником информации, он представляет лишь условный порядок стран по плотности населения.

См. также 
 Список государств
 Список языков по численности говорящих

Плотность населения
Население по странам